MAP3K1 («митоген-активируемая белковая киназа киназы киназы 1»; ; КФ:2.7.11.25) — цитозольная серин/треониновая протеинкиназа семейства MAP3K, компонент нескольких сигнальных путей, регулирующих воспаление и иммунитет. Продукт гена MAP3K1

Функция 
Компонент протеинкиназного каскада переноса сигнала. Активирует киназные пути ERK и JNK за счёт фосфорилирования MAP2K1 и MAP2K4. Может фосфорилировать киназу MAPK8/JNK1. Активирует CHUK и IKBKB, центральные протеинкиназы сигнального пути NF-κB.

Структура 
Фермент состоит из 1520 аминокислот, молекулярная масса 164,47 кДа.

Взаимодействия 
MAP3K1 взаимодействует с AXIN1,, C-Raf,, Grb2,, MAP2K1, MAPK1, MAPK8, TRAF2 и UBE2I..

Примечания

Ссылки 
 Митоген-активируемые протеинкиназные каскады и участие в них Ste20-подобных протеинкиназ. Е. С. Потехина, Е. С. Надеждина. Успехи биологической химии, т. 42, 2002, с. 235—223556.

Митоген-активируемые протеинкиназы
КФ 2.7.11